JIT технология трансляции байт-кода в машинный код непосредственно во время работы программы для увеличения производительности.
 Тип виртуализации (см. Виртуализация)
 Технология трансляции сетевых адресов (NAT)
 Вид Двоичной трансляции